Aulon - Αὐλών en grec antic - o Auló, vall de Messènia, al nord-oest del país, a la frontera amb l'Èlida
 Aulon (Alta Garona), municipi gascó, del Comenge, al departament de l'Alta Garona i a la regió d'Occitània
 Aulon (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània
 Aulon (Cruesa), localitat i comuna al departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)